Cerdo generalmente se refiere al mamífero artiodáctilo doméstico de nombre científico Sus scrofa domestica. Además, puede hacer referencia a:
 Cerdo de Guinea, también conocido como conejillo de Indias (Cavia porcellus); roedor histricomorfo de la familia Caviidae originario de la región andina de América del Sur.
 Cerdo hormiguero (Orycteropus afer), mamífero placentario nativo de África.
 Cerdo ibérico, conjunto de las razas y variedades de cerdo predominantes en la península ibérica.
 Cerdo marino (Oxynotus centrina), pez escualiforme de la familia Oxynotidae.

Personajes 
 Cerdo, en la mitología griega, esposa del héroe argivo Foroneo.

Otros 
 Signo del Cerdo, signo de la astrología china.